Азид цезия — неорганическое соединение, 
цезиевая соль азотистоводородной кислоты. 
Бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде и нерастворимые в эфире.

Получение 
Получают реакцией гидроксида цезия с азотистоводородной кислотой:

Устойчивость 
Устойчив при хранении в сухом виде. 
Не взрывается от удара. 
При нагревании до 390 °C разлагается:

Химические свойства 
Имеет все свойства неорганических азидов. 

С солями серебра образует осадок азида серебра.

  

С сильными кислотами образует азотистоводородную кислоту.

 

Разлагается при нагревании до 390 °C в вакууме на цезий и азот

Литература 
 Багал Л. И. Химия и технология инициирующих взрывчатых веществ. — М., 1975

Азиды
Соединения азота по алфавиту